Amphisopus är ett släkte av kräftdjur. Amphisopus ingår i familjen Amphisopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Amphisopus